Гараева Наиля Хакимовна (; род. 18 ноября 1940, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская татарская актриса, педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (2010). Народный артист Татарской АССР (1976), заслуженный артист Татарской АССР (1972). Лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1966).

Биография 
Наиля Хакимовна Гараева родилась 18 ноября 1940 года в Казани.

В 1961 году окончила студию при Казанском большом драматическом театре им. Качалова. Будучи учащейся студии она сыграла первую удачную роль Рахили в пьесе Х. Вахитова «Первая любовь». Последующие роли тоже были удачными.

После окончания студии творческую и трудовую деятельность начала актрисой Татарского театра имени Галиасгара Камала.
Создавала драматические роли (Гюльтекин — «Айдын» Д.Джабарлы; Изабелла — «Мера за меру» У.Шекспира), так и азартно играла комические роли.

С 1965 года преподает в Казанском государственном институте культуры.

Почётные звания и награды 
 Орден Дружбы (2000 год) — за высокие достижения в производственной деятельности, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2010 год) — за заслуги в области искусства.
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015 год) — за многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие татарского театрального искусства.
 Орден «Дуслык» (2020 год) — за высокое сценическое мастерство и значительный вклад в развитие национального театрального искусства.
 Почётное звание «Народный артист Татарской АССР» (1976 год).
 Почётное звание «Заслуженный артист Татарской АССР» (1972 год).
 Республиканская премия имени Габдуллы Тукая (1967 год) — за роль Асель в спектакле «Гүзәлем Әсәл» («Красавица Асель») по произведению Ч. Айтматова на сцене казанского Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Семья 
Супруг — актёр и режиссёр Рафкат Бикчантаев. Сын — главный режиссёр Татарского академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Казанского театрального училища
Преподаватели Казанского института культуры
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала